Млын — мельница, а также название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Млын — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Украина 
 Млын — село в Самборском районе Львовской области.
 Млын — село в Заречненском районе Ровненской области.

См. также 
 Мельница (значения)
 Млынник
 Млыны